El Conceyu Abiertu pola Oficialidá (CAO, Asamblea Abierta por la Oficialidad, en español) fue «una organización social, independiente y apartidista» fundada en junio de 2004 por asociaciones, sindicatos, partidos políticos y particulares que tiene como objetivo lograr la oficialidad del idioma asturiano; está inactiva en la actualidad.

Esta plataforma surgió para trabajar en pro de que el asturiano esté presente en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias. El CAO fue creado por la Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana y en la actualidad está respaldado por más de un centenar de organizaciones políticas (IU, Bloque por Asturies, Unidá Nacionalista Asturiana, Juventudes Socialistas de Asturias, Partíu Carlista d'Asturies o Fai! Asturies), sindicales (CCOO, UGT, USO, SUATEA...), culturales, profesionales, cívicas, deportivas, etc.

Según declaran, el CAO dejará de existir el día en que el asturiano consiga la oficialidad. Mientras tanto, van a desarrollar «un trabajo pedagógico y de concienciación social» para que la oficialidad se convierta en «inexcusable» y sea llevada a cabo desde un amplio consenso social, «que ya existe».

En el año 2006, el CAO comienza una iniciativa denominada Caravana pola Oficialidá (Caravana por la Oficialidad), en la que se desplaza una caravana por las principales localidades de cada concejo asturiano explicando a los habitantes de las mismas la situación de la lengua y la postura de la organización. La principal motivación de la Caravana es expandir la reivindicación lingüística más allá de los grandes núcleos urbanos.

El 3 de junio de 2008 se hace pública la campaña Doi la Cara pola Oficialidá (en idioma español:Doy la Cara por la Oficialidad). Esta campaña utiliza la Red para visualizar el apoyo de la sociedad civil asturiana a las reivindicaciones del Conceyu Abiertu pola Oficialidá a través de fotografías individuales y colectivas con un pequeño cartel en el que se lee "Yo doi la cara pola oficialidá". Esta iniciativa celebró el 28 de noviembre de 2009 en Pola de Siero la celebración de las 10000 primeras fotografías en poco más de un año. Algunas de las personas con relevancia social que han aportado su propia fotografía son futbolistas internacionales como David Villa, Santi Cazorla, Enrique Castro "Quini", Secundino Suárez "Cundi"; el árbitro internacional Mejuto González; ciclistas como Chechu Rubiera, Benjamín Noval, Santi Pérez o Carlos Barredo, además del medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín Samuel Sánchez; los pilotos Javier Villa y Alberto Hevia; el tenista Galo Blanco; los piragüistas Manuel Busto, Fran Llera o Javier Hernanz Agüeria; escritores de la talla de la fallecida Corín Tellado, Carmen Gómez Ojea, Xuan Bello o Pablo Texón; presentadores de televisión como Sonia Fidalgo, Ana Vanessa Gutiérrez o Pablo Vaquero; músicos como Víctor Manuel, José Ángel Hevia, Alicia Álvarez... 

Conceyu Abiertu pola Oficialidá tuvo como primer portavoz al etnógrafo Fernando Ornosa hasta finales de 2008, esta portavocía correría después a cargo de Carlos Pulgar, miembro de la Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial (en asturiano)
 Doi la Cara pola Oficialidá (en asturiano y gallego-asturiano)
 Galería de la campaña Doi la Cara

Organizaciones fundadas en 2004
Organizaciones de Asturias
Normalización del asturiano
Idioma asturiano